Králíček může být:

malý nebo mladý králík, zdrobnělina základního slova – králičí mládě
 rybník Králíček - rybník u obce Králíky v okrese Hradec Králové
Králíček – rod ptáků Regulus z řádu pěvců
Králíček obecný
Králíček ohnivý

 příjmení osob
 viz Králíček (příjmení)

 známé postavičky
 Králíček Azurit – modrý králíček z reklamy na aviváž
 Králíček Azurit – píseň Daniela Landy
 Králíček Duracell – růžový králíček z reklamy na baterie Duracell

Externí odkazy